Detective, in lingua inglese "investigatore", può riferirsi anche a:

Cinema
Detective – film argentino del 1954 diretto da Carlos Schlieper
Detective – film francese del 1985 diretto da Jean-Luc Godard

Letteratura
Detective – romanzo del 1997 di Arthur Hailey

Musica
Detective – gruppo musicale rock statunitense attivo a fine anni 1970

Organizzazioni 
 Detective – uno dei "network" del SOE in Francia, Seconda guerra mondiale

Televisione
Detective – film per la televisione statunitense del 2005 diretto da David S. Cass Sr.